Obergraben bezeichnet:

den einer Wassermühle zuführenden Wassergraben, siehe Mühlengraben

 einen Ortsteil von Radevormwald im Oberbergischen Kreis, Deutschland, siehe Obergraben (Radevormwald)
 eine Ortschaft in Niederösterreich, siehe Obergraben (Gemeinde Hafnerbach)
 einen Mühlengraben bei Büren, siehe Obergraben (Büren)
 Obergraben (Gemeinde Kirnberg), Ortschaft in Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich